Серафимовское — название населённых пунктов в России:

 Серафимовское — село в Сивинском районе Пермского края.
 Серафимовское — село в Арзгирском районе Ставропольского края.

 Серафимовский — село в Туймазинском районе Башкортостана.

См. также 
 Серафимовское кладбище